Автостанція «Петриківка» - головна автостанція районного центра Петриківського району. Автостанція входить до ПАТ «Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій».

Основні напрямки

Місцевого формування 
 Петриківка — Дніпро
 Петриківка — Кам'янське-2
 Петриківка — Кам'янське (Лівий берег)
 Петриківка — Миколаївка (Петриківський район)

Транзитні 
 Дніпро — Полтава-1
 Дніпро — Ромни
 Дніпро — Миргород
 Дніпро — Лебедин
 Дніпро — Царичанка
 Дніпро — Бабайківка (Царичанський район)
 Дніпро — Китайгород (Царичанський район)
 Дніпро — Комарівка (Кобеляцький район, Полтавська область)
 Дніпро — Лозуватка (Царичанський район)
 Дніпро — Маячка (Новосанжарський район, Полтавська область)
 Дніпро — Михайлівка (Царичанський район)
 Дніпро — Озера (Кобеляцький район, Полтавська область)
 Дніпро — Орлівка (Царичанський район)
 Дніпро — Орлик (Кобеляцький район, Полтавська область)
 Дніпро — Першотравенка (Магдалинівський район)
 Дніпро — Придніпрянське (Кобеляцький район, Полтавська область)
 Дніпро — Прядівка (Царичанський район)
 Дніпро — Рудка (Царичанський район)
 Дніпро — Топчине
 Дніпро — Чаплинка (Петриківський район)
 Дніпро — Юр'ївка (Царичанський район)
 Дніпро — Щербинівка (Царичанський район)
 Кам'янське-1 — Полтава-1
 Кам'янське-1 — Царичанка
 Кам'янське-1 — Магдалинівка
 Кам'янське-2 — Гречане (Петриківський район)
 Кам'янське-2 — Кулішеве (Петриківський район)
 Кам'янське-2 — Улянівка (Петриківський район)
 Кам'янське-2 — Чаплинка (Петриківський район)
 Кам'янське-2 — Шульгівка (Петриківський район)

Примітки 
ПАТ «ДОПАС»

Автовокзали та автостанції Дніпропетровської області
Транспорт Петриківки